

Населені пункти та їхні частини
 Пйонткі — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйонткі — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пйонткі — частина міста Живець у Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Пйонткі — частина села Александрія-Недзяловська в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пйонткі — частина села Зарувне в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Пйонткі — частина села Рихвалд у гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки